Glinski est un nom de famille russe, polonais, ukrainien et biélorusse qui peut faire référence à :

 Michel Glinski (1460 - 1534), tuteur d'Ivan le Terrible,
 Héléna Glinska (1506/1507 - 1538), mère d'Ivan le Terrible,
 Antoni Józef Gliński (1817-1866), collecteur de contes polonais,
 Witold Gliński (1926-2013), miliaire polonais,
 Juozas Glinskis (1933), dramaturge lituanien,
 Robert Gliński (1952-), réalisateur polonais,
 Piotr Gliński (1954-), homme politique polonais,
 Władysław Glińsky (?-1990), inventeur en 1936 des échecs hexagonaux de Glinski, une variante du jeu d'échecs.
 Nicolas Glinsky (1992-), chimiste français.

Notes et références 

Patronyme polonais